Die Challenge League 2010/11 war die 114. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie begann am 23. Juli 2010. An der Challenge League nahmen 16 Mannschaften teil, die Teams trafen je zweimal aufeinander. Neuaufsteiger in die Challenge League waren der FC Chiasso und der SR Delémont.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Barragespiele 

|}
Servette steigt das erste Mal seit der Zwangsrelegation in der Saison 2004/05 wieder in die höchste Spielklasse auf. Bellinzona muss nach drei Saisons in der Super League wieder absteigen.

Spielorte, Spielstätten und Zuschauer 
Quelle

1. Liga – Aufstiegsspiele

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 

|}

Einzelnachweise 

201011
Fußballsaison 2010/11